Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2011/2012 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (2009/10 и 2010/11). Этот рейтинг является определяющим показателем в распределении сеяных мест практически на все турниры данного сезона, проводимые до первого пересчёта очков.

Официальный рейтинг был опубликован по завершении последнего рейтингового турнира сезона 2010/11 — чемпионата мира. Ниже представлена полная версия рейтинга.

Рейтинг

Примечания

Ссылки 

 Официальный рейтинг на World Snooker  

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
2011 год в снукере